

Топоніми 
 Міва — містечко в Японії, у префектурі Айті.
Міва — колишнє містечко в Японії, у префектурі Ямаґуті.
Міва — район міста Ґіфу, у префектурі Ґіфу.

Персоналії 
Міва — поширене японське прізвище.
 Морікава Міва